Il torneo di curling in carrozzina agli X Giochi paralimpici invernali si è svolto dall'8 al 15 marzo 2014 al Centro Cubo di Ghiaccio del Curling di Soči. Ognuna delle dieci nazionali partecipanti, composta da tre uomini e due donne, si è fronteggiata in un girone all'italiana (round robin) con le altre nove, in partite composte da otto end.

Il Canada, detentore uscente del titolo paralimpico, ha nuovamente vinto la medaglia d'oro; la Russia ha conquistato quella d'argento e la Gran Bretagna quella di bronzo.

Calendario

Nazioni qualificate e squadre 
Nazioni qualificate in base alla classifica mondiale delle stagioni 2011, 2012 e 2013 e squadre presentate a Soči 2014:

Girone all'italiana

Risultati

Sessione 1
8 marzo 2014, 9:30

Sessione 2
8 marzo 2014, 15:30

Sessione 3
9 marzo 2014, 9:30

Sessione 4
9 marzo 2014, 15:30

Sessione 5
10 marzo 2014, 9:30

Sessione 6
10 marzo 2014, 15:30

Sessione 7
11 marzo 2014, 9:30

Sessione 8
11 marzo 2014, 15:30

Sessione 9
12 marzo 2014, 9:30

Sessione 10
12 marzo 2014, 15:30

Sessione 11
13 marzo 2014, 9:30

Sessione 12
13 marzo 2014, 15:30

Classifica 

Accedono alle semifinali le prime quattro classificate.

Semifinali 
15 marzo 2014, 9:30

Finali

Finale per il bronzo
15 marzo 2014, 15:30

Finale per l'oro 
15 marzo 2014, 15:30

Podio

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Curling ai XXII Giochi olimpici invernali

Collegamenti esterni 

 11
Giochi paralimpici
Sport agli XI Giochi paralimpici invernali